Hobergssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hobergssjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (10,6 ha)
Stora Hobergssjön, sjö i Fagersta kommun, 
Hobergssjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (8,54 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn